Die Fußball-Oberliga-Saison 1953/54 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

Gruppe A

Eintracht Nordhorn verzichtete auf die Teilnahme. Es rückte der VfB Oldenburg nach.

|}

Die punktgleichen Mannschaften aus Oldenburg und Uelzen ermittelten in einem Entscheidungsspiel den Aufsteiger aus der Gruppe A. Das Spiel fand am 12. Juni 1954 am Hamburger Rothenbaum statt.

|}

Gruppe B

|}

West 

|}

Südwest 

|}

Süd 

|}

Vertragsliga Berlin 

|}

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953/54